Gălești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Gălești (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 in der Republik Moldau:
 Gălești (Strășeni), Gemeinde im Rajon Strășeni